Чемпионат Чехии по футболу 2008/2009 годов — 16-й сезон чемпионата Чехии по футболу. Турнир стартовал 2 августа 2008 года и завершился 30 мая 2009 года. В турнире принимали участие 16 клубов. Было сыграно 240 игр и забито 582 гола. Футбольный клуб «Славия» (Прага) стал чемпионом Чехии в 3-й раз.

Турнирная таблица 

1 «Теплице» получил право участия в Лиге Европы как победитель кубка Чехии 2008—2009.

Результаты матчей 

Источник: www.rsssf.com

Бомбардиры

Статистика сезона

Голы 
 Наибольшее число голов в одном матче: 9 голов
 «Баник» (Острава) — «Богемианс» (Прага) — 5:4
 Самая крупная победа в гостях: 3 гола
 «Баник» (Острава) — «Виктория» (Пльзень) — 1:4
 «Виктория Жижков» — «Баник» (Острава) — 0:3
 «Динамо» (Ческе-Будеёвице) — «Спарта» (Прага) — 1:4
 «Млада-Болеслав» — «Слован» (Либерец) — 1:4
 «Млада-Болеслав» — «Спарта» (Прага) — 0:3
 «Пршибрам» — «Теплице» — 0:3
 «Спарта» (Прага) — «Славия» (Прага) — 1:4
 «Тескома» (Злин) — «Баник» (Острава) — 2:5
 «Тескома» (Злин) — «Славия» (Прага) — 0:3
 Самая крупная победа дома: 5 голов
 «Баумит Яблонец» — «Тескома» (Злин) — 6:1
 «Виктория» (Пльзень) — «Тескома» (Злин) — 5:0
 «Славия» (Прага) — «Богемианс» (Прага) — 5:0
 «Славия» (Прага) — «Кладно» — 5:0
 «Спарта» (Прага) — «Кладно» — 5:0

Ссылки 
 Официальный сайт Чемпионата Чехии по футболу
 Статистика www.rsssf.com
 Статистика сезона 2008/09 на iDNES.cz

2008/2009
Чехия
Чехия
Спорт в Чехии в 2008 году
Спорт в Чехии в 2009 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2008/2009